

Brasil 
 Linha 2 do Metrô de São Paulo
 Linha 2 do Metrô do Rio de Janeiro
 Linha 2 do Metrô de Belo Horizonte 
 Linha 2 do Metrô de Salvador

Mundo 
 Linha 2 do Metropolitano de Paris
 Linha 2 (Metro de Madrid) 
 Linha 2 (Metro de Barcelona) 
 Linha 2 (Metro de Baku) 
 Linha 2 (Metro de Lille) 
 Linha 2 (Metro de Atenas) 
 Linha 2 (Metro de São Petersburgo)
 Linha 2 do Metrô de Santiago

Ver também

Desambiguações de transporte